Dolphin:

 Dolphin — браузер компании MoboTap Inc., предназначенный для устройств на базе операционных систем Android и Apple iOS.
 Dolphin — российский музыкальный проект во главе с Дельфином (Андреем Лысиковым).
 Dolphin (файловый менеджер).
 Dolphin — эмулятор Nintendo GameCube и Nintendo Wii.
 Dolphin Helicopter — одно из названий вертолёта Aérospatiale AS.365 Dauphin.
 Nintendo Dolphin — название, использовавшееся для обозначения Nintendo GameCube.
 Dolphin Oji — короткий чёрно-белый аниме-сериал, выпущенный в 1965 году студией Tele-Cartoon Japan.
 Dolphin Productions — американская студия для продукции заставок, основанная в 1971 году.

См. также 
 Подводные лодки типа «Дольфин» — израильские подводные лодки
 Дельфин (значения)